Les élections sociales peuvent faire référence aux :
 élections sociales en Belgique ;
 élections sociales au Luxembourg.